Carlsruhe steht für: 

Folgende  Ortsnamen:
 Pokój (deutsch Carlsruhe O/S), ein Dorf und Sitz der gleichnamigen Landgemeinde in der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 veraltet für Karlsruhe (Sohland an der Spree), Ansiedlung der Gemeinde Sohland an der Spree
 veraltete Schreibweise der deutschen Stadt Karlsruhe
 Carlsruhe (Marlow), Ortsteil der Stadt Marlow in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Carlsruhe (Zettemin), Ortsteil der Gemeinde Zettemin in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

Burgen oder Schlösser:
 Jagdschlösschen Carlsruhe, ehemaliges Pfarrhaus und Jagdschloss zugleich, im Stadtteil Sandbach der Stadt Breuberg im Odenwaldkreis in Hessen
 Jagdschloss Carlsruhe, ehemaliges Jagdschloss in Sudeck (Diemelsee)

Siehe auch:
 Karlsruhe (Begriffsklärung)